Princesa Nāhiʻenaʻena de Hawái (1815–1836). Fue la hija del Rey Kamehameha I y de su esposa de más alto rango, Keōpūolani, nacida Princesa de la Isla de Hawái.

Biografía 
Era el tercer hijo de Kamehameha I, conocido como El Grande, y la reina Keōpūolani y la única hija del matrimonio. Su nombre completo fue Harriet Keōpūolani Nāhiʻenaʻena. 

En lengua hawaiana su nombre, nā ahi ena ena significa "Rojo y Ardiente Fuego".

Su hermanos mayores fueron: el primogénito Liholiho, que tomaría el nombre de Kamehameha II al subir al trono de Hawái, y el segundogénito fue Kauikeaouli, que reinó como Kamehameha III, y quien estaba destinado a ser su esposo.

Matrimonio 
El joven Kamehameha III, el rey niño en ese momento, estaba necesitando una novia real adecuada. Muchos de los jefes tradicionales querían una unión entre el rey y su hermana de padre y madre, la princesa Nāhiʻenaʻena, como había sido habitual en la corte de Hawái desde el principio de los tiempos, pero los misioneros y los jefes cristianos, que tenían el mayor poder político, se opusieron a esta sugerencia, señalándolo como incesto.

Finalmente, él se casó con Kalama y Nāhiʻenaʻena contrajo matrimonio con William Pitt Leleiohoku I, el hijo de William Pitt Kalanimoku, Primer Ministro de Hawái.

Al año siguiente, el 17 de septiembre de 1836 tuvieron un hijo, Keiki, que vivió solo unas pocas horas. Nāhiʻenaʻena nunca se recuperó psicológica o emocionalmente de dicha pérdida, y falleció ese mismo año.

Posteriormente, su esposo se convirtió en el primer marido de la princesa Ruth Keʻelikōlani de Hawái.

Está enterrada junto a su madre en la iglesia de Waiola, Maui.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Marjorie Jane Putnam Sinclair (1976). Nahiʻenaʻena, Sacred Daughter of Hawaii. University Press of Hawaii. ISBN 9780824803674.

Véase también 
Sistema hawaiano de parentesco

Historia de Hawái
Familia Real de Hawái
Princesas hawaianas
Conversos al cristianismo desde el paganismo
Mujeres del siglo XIX